Col termine Trincea ci si può riferire:
a fortificazioni scavate nel terreno a scopi bellici: Trincea
ad un particolare tipo di silo per lo stoccaggio di prodotti agricoli: Silo a trincea
ad un sistema per la dispersione sul suolo di acque piovane o acque nere: Trincea drenante
ad un sistema di scavo archeologico: Trincea di scavo
Trincea – per i lavori di costruzione nell'edilizia
Trincea – tratti sotterranei scoperti di strade, ferrovie, ecc.

Musica 
 Trincea – singolo dei The Bastard Sons of Dioniso del 2014

Pagine correlate 
 La trincea